Alsózsolca – település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Felsőzsolca – település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében